RH, Rh ali rh je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Haiti
 Rh-faktor, ena od klasifikacij krvnih skupin
 Rh- (album), glasbeni album slovenske skupine Siddharta
 Ryan's Hope, ameriška televizijska nanizanka

Glej tudi 

Kratice